Oak Island – Fluch und Legende, alternativ auch Die Schatzsucher von Oak Island (Originaltitel: The Curse of Oak Island) ist eine kanadische Dokumentarserie, die seit 2014 von History Television und History ausgestrahlt wird. Im deutschsprachigen Free-TV wird die Serie auf Kabel eins Doku gesendet. Die handelnden Personen der Gegenwart werden von sich selbst dargestellt.

Handlung 
Die Handlung findet größtenteils auf der kanadischen Insel Oak Island im Nordatlantik statt. Um diese Insel gibt es verschiedene Sagen um einen wertvollen Schatz, der seit mehr als 200 Jahren wagemutige Schatzsucher anlockte. Die Serie begleitet die Brüder Rick und Marty Lagina, die sich seit Februar 2013 ebenfalls dort auf die Suche nach dem Schatz machten. Beim Versuch, das Geheimnis der Insel zu ergründen, setzen sie modernste Bohr- und Pumptechnik ein.

Staffeln

Übersicht 
Die Erstausstrahlung der ersten Folge war am 19. Oktober 2014 auf dem Sender History.

Staffelübersicht 
Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Specials

Ableger 
Die Dokutainmentserie Lake Michigan – Fluch und Legende entstand nach dem Erfolg von Oak Island – Fluch und Legende. Marty Lagina begibt sich erneut auf die Suche nach einem sagenumwobenen Schatz. Nachdem Marty den Abenteurer Kevin Dykstra aus Michigan kennenlernte, erfuhr er von einem Geheimnis am Lake Michigan. Kevin Dykstra und seine Brüder sind von einer Geschichte besessen, die bis zum amerikanischen Sezessionskrieg zurückgeht.

Die Erstausstrahlung fand am 29. September 2019 auf History statt.

Weblinks 
 
 Oak Island - Fluch und Legende auf der offiziellen Webseite von History

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Kanada)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2020er Jahre
Dokumentarreihe